Le  peut désigner :
 Armed Forces Bowl 2015 (janvier), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2014.
 Armed Forces Bowl 2015 (décembre), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2015.